Arroyo Tres Cruces bezeichnet:

 Arroyo Tres Cruces Grande, ein Fluss im Norden Uruguays
 Arroyo Tres Cruces Chico, ein Fluss im Norden Uruguays
 Arroyo Tres Cruces (Arroyo Tacuarembó Chico), ein Nebenfluss des Arroyo Tacuarembó Chico, Uruguay